Ла Кахуела има више значења:

 Ла Кахуела (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кахуела (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кахуела (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику